43-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 25 августа по 1 сентября 2013 года в южнокорейском городе Чхунджу на озере Тангеум.

На чемпионате было разыграно 22 комплекта наград (13 среди мужчин и 9 среди женщин). Сборная Италии победила в общекомандном зачете, завоевав 7 медалей — три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

На чемпионате было разыграно также 5 комплектов наград среди паралимпийцев. Два золота достались австралийцам, по одному россиянам, украинцам и британцам.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата мира

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2013 году
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года